

Cinema
The Best of Me - Il meglio di me (The Best of Me) – film del 2014 diretto da Michael Hoffman

Musica
The Best of Me – album del 1983 di David Foster
The Best of Me – album del 1999 di Bryan Adams
The Best of Me – singolo del 1999 di Bryan Adams, estratto dall'omonimo album
The Best of Me – album del 2007 di Yolanda Adams

Letteratura
Il meglio di me (The Best of Me) – romanzo del 2011 di Nicholas Sparks